Пьер Жан Жув (, 11 октября 1887, Аррас — 8 января 1976, Париж) — французский поэт, прозаик, эссеист, переводчик.

Ролландизм 
С рождения был слаб здоровьем, очень привязан к матери (учительнице музыки) и младшей сестре.

В начале XX века сблизился с унанимизмом, группой «Аббатство». Как художник, Жув развился под влиянием Рене Гиля и Жюля Ромена, в оформлении стихов освоил верлибризм. Смысл и оправдание жизни Жув видел в любви и сострадании к людям.

В годы Первой мировой войны был активным членом пацифистского движения во главе с Роменом Ролланом, о котором позже напишет монографию «Живой Р. Роллан» (1920). Пацифистские настроения прозвучат в книгах «Трагические поэмы» (1922) и «Госпиталь» (1927).

Как и все ролландисты, находился под большим влиянием толстовства. Приветствуя русскую революцию как провозвестницу «новой эры», он не закрывал глаза на репрессии в Советской России.

Мотивы творчества Жува — любовь и сострадание к униженным и оскорбленным, иногда доходящие до протеста против несправедливости буржуазного строя. Светлые мечтания о будущем соединяются у него с болезненным пессимизмом — как в сборниках стихов от «Présence» (1912) до «Voyage sentimental» (1923).

Религиозное обращение 

В 1925 году пережил духовный кризис и религиозное обращение и вычеркнул из жизни всё написанное до этого времени.

Жув одним из первых писателей воспринял открытия психоанализа, соединяя их с откровениями европейских мистиков (Святой Франциск Ассизский, Святая Тереса, Сан-Хуан де ла Крус, Екатерина Сиенская), исканиями Гёльдерлина, Кьеркегора, Нерваля, Бодлера, Рембо, Малларме. Важный сквозной мотив стихов и прозы Жува — мифология женского (по выражению его современной исследовательницы, «поиски сокровенной Елены»).
Все это нашло своё отражение в романах «Паолина 1880», 1925, «Вагадю», 1931, «Кровавые истории», 1932 и сборниках стихов «Бракосочетания», 1928, «Кровавый пот», 1934, «Небесная материя», 1937, «Смилуйся, Господи», 1938.

Эмиграция 
Годы Второй мировой войны провел в эмиграции в Швейцарии, но его стихи (сборник «Парижская богоматерь», 1944) и публицистика составляли сердцевину интеллектуального Сопротивления: недаром после окончания войны Шарль де Голль в телеграмме 12 мая 1945 года назвал его «уникальным переводчиком французской души на протяжении всех этих последних лет». Позднее творчество Жува пронизывают раздумья о судьбе личности, втянутой в катастрофы века, которые рисуются ему предвестием Апокалипсиса (сборники стихов «Диадема», 1949, «Лирическое», 1956). В последние годы писал мемуары.

Избранные сочинения

Стихотворения 
 Présences (1912)
 Noces (1928)
 Le Paradis perdu (1929)
 Sueur de Sang (1933, иллюстрации А.Массона)
 Matière céleste (1937)
 Gloire (1940)
 Vers Majeurs (1942)
 La Vierge de Paris (1944 — в Швейцарии, 1946 — во Франции)
 Hymne (1947)
 Diadème (1949)
 Mélodrame (1957)
 Inventions (1958)
 Proses, стихотворения в прозе (1960)
 Moires (1962)

Романы и повести 
 La Rencontre dans le carrefour (1911)
 Paulina 1880 (1925, экранизация 1972, см.: )
 Le Monde désert (1927, телефильм 1985)
 Hécate (1928, телефильм 1989)
 Vagadu (1931, экранизация Гекаты и Вагадю — фильм Приключение Катрин К., 1990, см.: )
 La Scène capitale (1935)
 En miroir, роман-дневник (1954)

Эссе 
 Le Don Juan de Mozart (1942)
 Tombeau de Baudelaire (1942, новая редакция — 1958)
 Défense et Illustration (1943 — в Швейцарии, 1946 — во Франции)
 Apologie du Poète (1947)
 Commentaires (1950)
 Wozzeck ou le nouvel Opéra (1953, в соавторстве с Мишелем Фано)

Сводные издания 
 Œuvre I—II. Paris, Mercure de France, 1987

Литературное сотрудничество 
Жув дружил и переписывался с Роменом Ролланом, Ст. Цвейгом, Жаном Поланом, Пьером Клоссовским, Жоэ Буске, Жаном Валем, Жаком Лаканом, Эудженио Монтале, Джузеппе Унгаретти и многими другими современниками.

Жув и изобразительное искусство 
Дружил и сотрудничал с Франсом Мазерелем, Андре Массоном, Бальтюсом, Жозефом Сима (Йозеф Шима), Филиппом Романом.

Жув и музыка 
Дружил с Бруно Вальтером, Артуро Тосканини, сотрудничал с композитором Мишелем Фано, на протяжении ряда лет вел музыкальную хронику в журнале Нувель ревю франсез. Посвятил развернутые эссе творчеству Моцарта и Берга.

Жув-переводчик 
Переводил сочинения Франциска Ассизского, Святой Терезы, Шекспира, Гёльдерлина, Киплинга, Чехова (Три сестры), Ведекинда, Рабиндраната Тагора, Джузеппе Унгаретти.

Признание и наследие 
Творческое наследие Жува чрезвычайно велико и разнообразно, кроме того, автор постоянно подвергал его жестокой редактуре. Его сочинения составили два гигантских тома, заботливо подготовленных Жаном Старобинским в издательстве Меркюр де Франс. Жуву посвящены эссе и воспоминания Фрейда, Райнера Мария Рильке, Андре Жида, Генриха Манна, Гастона Башляра, Жоэ Буске, Роже Бастида, Жана Кассу, Пьера Эмманюэля, Коринны Бий, Ива Бонфуа, Жана Старобинского, Франка Веная и других крупных писателей и исследователей. Несколько его романов экранизированы, о нём сняты документальные ленты (1989, 1996).

Публикации на русском языке 
 «Госпиталь». М., «Федерация», 1929 (русск. перев. В. Н. Крицкой)
 [Стихи]// Современная революционная поэзия Запада. М.: Огонек, 1930
 [Стихи]// Я пишу твое имя, Свобода. Французская поэзия эпохи Сопротивления, М., 1968
 [Стихи]// Западноевропейская поэзия XX века. М.: Художественная литература, 1977, с.583-585
 [Стихи]// Французская поэзия. Перевод В. М. Козового. М.: Дом интеллектуальной книги 2001, с.174-176
 [Стихи]// Французская поэзия XX века. М.: Эксмо, 2005, с.126-128

Избранная литература 
 Starobinski J., Alexandre P., Eigeldinger M. Pierre Jean Jouve poète et romancier, Neuchâtel: A la Baconnière, 1946
 Micha R. Pierre Jean Jouve. Paris: Seghers, 1956
 Pierre Jean Jouve. Paris: Cahiers de l’Herne, 1972
 Sanzenbach S. Les romans de Pierre Jean Jouve; le romancier en son miroir. Paris: J. Vrin, 1972
 Broda M. Jouve. Lausanne: L’Age d’Homme, 1981
 Hoy P.C. Pierre Jean Jouve: oeuvres et critique 1976—1988. Paris: Lettres modernes; Minard, 1988
 Decottignies J. Pierre Jean Jouve romancier, ou, L’expérience de l’abîme. Paris: J. Corti, 1994
 Pic M. Le désir monstre: poétique de Pierre Jean Jouve. Paris: Félin, 2006
 Blot-Labarrère C. Modernité de Pierre Jean Jouve. Caen: Lettres modernes; Minard, 2006
 Bonhomme B. Pierre Jean Jouve ou la quête de l’Hélène intérieure, Paris, Editions Aden, 2008

Примечания

Ссылки 
 «Жан Старобинский: Женева, литература, память» //«Иностранная литература», 2002, № 9
 Сайт сообщества читателей Жува
 О романе «Pauline»
 Коллоквиум о Жуве, 2007
 На сайте IMDB
 Léa Coscioli, «Pierre Jean Jouve et l’expérience intérieure des mots»

Персоналии по алфавиту
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Писатели Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Переводчики Франции
Пацифисты
Родившиеся 11 октября
Родившиеся в 1887 году
Родившиеся в Аррасе
Умершие 8 января
Умершие в 1976 году
Похороненные на кладбище Монпарнас